E59 può riferirsi a:

Codici 
E59, codice ECO di alcune linee della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E59, da Praga a Zagabria